

Persone 
 Enrico Fubini (1935) – musicologo italiano
 Guido Fubini (1879-1943) – matematico italiano
 Guido Fubini (1924-2010) – giurista e avvocato italiano
 Mario Fubini (1900-1977) – critico letterario italiano
 Renzo Fubini (1904-1944) – economista italiano
 Sergio Fubini (1928-2005) – fisico italiano

Altro 
 22495 Fubini – asteroide della fascia principale